Памук — турецкая фамилия. Известные носители:

 Памук, Мелиса Аслы (род. 1991) — турецкая актриса и модель.
 Памук, Орхан (род. 1952) — турецкий писатель, сценарист, лауреат Нобелевской премии по литературе.
 Памук, Угур (род. 1989) — азербайджанский футболист.
 Памук, Шевкет (род. 1950) — турецкий учёный, старший брат Орхана Памука.

 топоним
 Памук (посёлок) — посёлок в Узбекистане.